

Спортивні клуби 
 «Навбахор» — узбецький футбольний клуб з міста Наманган
 «Навбахор-2» — узбецький футбольний клуб, фарм-клуб команди «Навбахор» з Намангана

Навбахор — село, Восейський район, Хатлонська область